Kněžice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kněžice (okres Chrudim)
 Kněžice (okres Nymburk)
 Kněžice (okres Jihlava)